Пд, пд, сокращение:
 Пд — сокращение в текстах устаревшей единицы измерения массы русской системы мер.
 пд — сокращённое действительное наименование пехотной дивизии, применяемое в рабочих документах (например, 1 пд).

См. также